

Toponymie

 Osmolin est un village de la voïvodie de Łódź
 Osmolin est un village de la voïvodie de Mazovie